Мелодический минор — один из видов музыкального лада минора. Существует натуральный минор (основной вид), гармонический (повышенная VII ступень) и мелодический (повышенные VI и VII ступени).

Мелодический минорный лад восходящего порядка строится следующим образом: тон-полутон-тон-тон-тон-тон-полутон.

Наряду с мелодическим минором существует мелодический мажор. Мелодические лады в верхней половине имеют особую мелодичность, мягкость, протяженность, неразрывная связанность нот в одну певучую мелодию. Именно из-за этого эффекта такой лад и получил название «мелодического».

При нисходящем движении гамму мелодического минора нередко заменяют более естественно звучащей в данном случае гаммой натурального минора, отчего постепенно чуть ли не повсеместно укоренилось ошибочное представление о том, что структура мелодического минора именно такова (то есть различается в зависимости от направления движения). Подобная трактовка мелодического минора встречается даже в некоторых учебниках по теории музыки (например: Павлюченко С. Элементарная теория музыки. М. — Л., 1946; Вахромеев В. Элементарная теория музыки. М., 1966). Однако это неверно, ибо в данном случае — при нисходящем движении — происходит просто подмена (но не более того!) одного вида минора другим, а именно: мелодического — натуральным, что делается с целью ослабления восходящей направленности тяготений VII и VI повышенных ступеней.

См. также 
 Гармонический минор
 Натуральный минор
 Мелодический мажор
 Характерные интервалы

Примечания 

Музыкальные термины
Минор